Manglerud (Oslo), een buurt in Oslo
Manglerud (metrostation), een station van de metro van Oslo